

Musica 
 Decca – etichetta discografica britannica
 Decca Classics – divisione classica della Decca
 Decca Dischi Italia – ramo italiano della Decca
 Decca Studios – studio di registrazione di Londra di proprietà della Decca Records

Altro 
 Decca – sistema di radionavigazione
 Decca Sports Ground – campo da cricket di Londra
 Decca Tree – array di microfoni

Pagine correlate 
 Deca (disambigua)